M64 – numero del Catalogo di Messier della Galassia Occhio Nero